(1866-1948), scientifique allemand spécialisé en microscopie.
 August Walter Köhler (1858-1902) administrateur colonial allemand
 Benjamin Köhler (1980-), footballeur allemand.
 Boris Köhler (1970-), DJ et rappeur germano-suédois.
 Christa Köhler (1951-), plongeuse allemande.
 Ernesto Köhler (1849-1907), flûtiste et compositeur italien.
 Franz Eugen Köhler (1889-?), botaniste et algologue allemand.
 Franz Eugen Köhler (1863-1914), botaniste allemand, auteur en 1887 d'un guide médicinal, les Plantes médicinales de Köhler.
 Georges J.F. Köhler (1946-1995), biologiste allemand, prix Nobel de médecine en 1984.
 Gunther Köhler, herpétologiste allemand.
 Gustav Köhler (1859-1922), peintre allemand.
 Helmut Köhler (1928-2009), homme politique allemand.
 Horst Köhler (1943-), président de la République fédérale d'Allemagne du  au .
 Jörn Köhler (1970-), herpétologiste allemand.
 Juliane Köhler (1965-), actrice allemande.
 Käthe Köhler (1913-?), plongeuse allemande.
 Karen Köhler (1974-), artiste allemande.
 Manfred R. Köhler (1927-1991), réalisateur allemand.
 Philipp Köhler (1859-1911), homme politique hessois.
 
 Wolfgang Köhler (1887-1967), psychologue allemand.

Voir aussi 

 Nom de famille germanique

Patronyme allemand